

Niemcy 
1 miasto:
 Mühlberg/Elbe – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

1 dzielnica miasta:
 Mühlberg – dzielnica Neustadt an der Waldnaab

Inne 
 bitwa pod Mühlbergiem